Bahrein városai

Bahrein települései
Települések listái országok szerint